Albert Bodmer ist der Name folgender Personen:

* Albert Bodmer (Stadtplaner) (1893–1990), Schweizer Stadtplaner
 Albert Bodmer (Badminton) (* um 1940), Schweizer Badmintonspieler